

Sciences et techniques 
 Sonique est un lecteur de fichiers audio.

Anthroponyme 
 Sonique est le pseudonyme d'une chanteuse et DJ anglaise.
 Sonique est l'ancien nom de scène de Kylie Sonique Love, une drag queen américaine.